Exe kan henvise til:

 .exe – filtypeendelse for filer der indeholder eksekvererbar programkode,
 Exe (Flensborg) – kvarter i det vestlige Flensborg
 Exe (flod) – flod i England